Lupang Hinirang (conosciuto anche come Bayang Magiliw, amato Paese, dalle prime parole) è l'inno nazionale delle Filippine. La sua musica fu composta nel 1898 da Julian Felipe, con testo in spagnolo adattato dalla poesia Filipinas, scritto da un giovane poeta-soldato di nome Jose Palma nel 1899.

Originariamente scritta come musica incidentale, non aveva parole quando fu adottato come inno nazionale e quindi suonato durante la proclamazione dell'indipendenza il 12 giugno 1898. Durante l'occupazione americana ne fu proibita l'esecuzione. La legge fu abrogata nel 1919 e la canzone fu tradotta in inglese e formalizzata come "inno filippino". L'inno fu tradotto in lingua tagalog nel 1966. L'Atto della Repubblica n. 8491 specifica che l'inno deve essere sempre cantato in lingua tagalog.

Testo

Originale in spagnolo
Il testo originale è in spagnolo, scritto da José Palma en 1899.
Tierra adorada
Hija del sol de Oriente,
Su fuego ardiente
En ti latiendo está.

Patria de amores!
Del heroísmo cuna,
Los invasores
No te hallarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.

Tu pabellón, que en las lides
La victoria iluminó,
No verá nunca apagados
Sus estrellas y su sol.

Tierra de dichas, del sol y amores,
En tu regazo dulce es vivir.
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir.

Versione in inglese
Questa versione è stata tradotta in inglese nel 1938 da Camilo Osías et al.
Land of the morning
Child of the sun returning
With fervor burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy
Cradle of noble heroes
Ne’er shall invaders
Trample thy sacred shores.

Ever within thy skies and through thy clouds
And o’er thy hills and seas
Do we behold the radiance feel the throb
Of glorious liberty.

Thy banner dear to all our hearts
Its sun and stars alight
Oh, never shall its shining fields
Be dimmed by tyrants might!

Beautiful land of love, o land of light
In thine embrace ’tis rapture to lie
But it is glory ever, when thou art wronged
For us thy sons to suffer and die.

Testo ufficiale in tagalog
Il testo è stato tradotto in tagalog da Ildefonso Santos nel 1958 ed è stato riveduto nel 1963.

Note

Altri progetti 

Inni nazionali asiatici
Brani musicali di artisti filippini